Сельское поселение Село Троицкое — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Село Троицкое — в Жуковском районе Калужской области.
 Сельское поселение Село Троицкое — в Нанайском районе Хабаровского края.